Чернолице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-запад. Площадь общины составляет 3,18 км². Население — 331 чел. (2010).

История 
Первое упоминание об общине датируется 1239 годом.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Среднечешского края